Osoby o tym nazwisku:
 Elena Gheorghe – rumuńska piosenkarka
 Dumitru Gheorghe – rumuński zapaśnik, olimpijczyk
 Vlad Gheorghe – rumuński polityk i prawnik